Saico (Société anonyme d’importation et de commercialisation) est une entreprise française spécialisée dans l’importation et la distribution d'instruments de musique et d'articles de sport, fondée par Xavier et Denise Abraham en 1959.

Histoire 
Dans les années 60, l'importation de produits était bien plus complexe que de nos jours, notamment à cause du bloc de l'est, très fermé et contrôlé. C'est pourtant avec l'Europe de l'est et l'Allemagne que la société va se développer. Au cours des années 70, ses effectifs passent de cinq à une vingtaine d'employés et s'installe à Wintzenheim. En 1983, l'entreprise décide de déménager à Colmar dans de plus amples locaux et compte désormais une quarantaine de salariés. C'est à cette période qu'Annick et Serge Abraham rejoignent leurs parents à la tête de l'entreprise.

Saico édite LaZoneDuMusicien.com, son site internet grand public, depuis 2008.

Divisions commerciales 
La société est composée de trois divisions commerciales spécialisées dans les instruments de musique ainsi que d'une quatrième consacrée aux articles de sport :

 Musico : guitares classiques, instruments à vent, pianos numériques et accessoires.
 Technic Import : guitares électriques, batteries et percussions.
 Euroclaviers : pianos acoustiques.
 Eurotop : cycles, rollers, quads, skateboards et accessoires.

Publications 
Saico publie chaque année quatre catalogues :
 Drumzone, consacré aux batteries, cymbales et percussions.
 Guitarzone, dédié aux guitares, basses, amplis et effets.
 Un catalogue général regroupant tous les instruments de musique distribués par ses divisions Musico et Technic-Import.
 Un catalogue dédié aux articles de sport.

Marques distribuées

Batteries et percussions 
 Ludwig
 Ludwig-Musser
 Mapex
 Meinl

Guitares et basses 
 Alabama
 Almera
 Breedlove
 Cole Clark
 Cort
 Esteve
 Ortega
 Sigma
 Art et lutherie

Amplis et effets 

 Bluguitar
 Gallien-Krueger
 Keeley Electronics
 Laney
 Mooer
 Positive Grid

Instruments à vent 

 Adagio
 Antigua Winds
 Bari
 Légère Reeds
 Meyer
 Neotech
 Otto Link
 Play It !
 Rovner
 Sankyo Flutes
 Trevor James

Pianos acoustiques 
 Bechstein
 Heineman
 Hoffmann
 Rittmuller

Pianos numériques 
Adagio
Dexibell
Pearl River

Accessoires 
 Acoufun
 Aquarian
 Black Smith
 Fzone
 G7TH
 Hardcase
 Hercules Stands
 Jim Dunlop
 Kirlin
 König & Meyer
 Nomad
 Philippe Bosset
 RightOn!
 Ritter
 Savarez
 Skull Strings
 Wittner

Liens externes

Notes et références 

Entreprise de facture instrumentale ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1959
Entreprise ayant son siège à Colmar